Jajo, ou l'une de ses graphies dont Jajó, peut désigner :

Toponymes

Jajó : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 Jajó : capitale de la paroisse civile de Jajó de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo.

Autres 
 Libro de Jajó : un livre de la poétesse vénézuélienne Ana Enriqueta Terán publié en 1980.

Homonymie de toponyme